Цейтлін — єврейське матронімічне прізвище, утворене від імені Цейтл. Відомі носії:
 Цейтлін Георгій Овсійович — професор, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Іошуа Цейтлін — вчений рабин, довірена особа князя Потемкіна, фінансував розбудову російської імперської інфраструктури в Тавриді.
 Цейтлін Лев Мойсейович — скрипаль і педагог, доктор мистецтвознавства, один з основоположників радянської школи скрипки.
 Цейтлін Марк Давидович — український та російський танцівник, балетмейстер й педагог.
 Цейтлін Олександр Давидович — диригент та педагог.

єврейські прізвища
Прізвища-матроніми